Alexandre el paflagoni (general), general de Mitritades del Pont
 Alexandre el paflagoni (impostor), impostor que va enredar al poble d'Àsia Menor el .